Виља Трес Крусес има више значења:

 Виља Трес Крусес (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Виља Трес Крусес (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику